Le stade Jacques-Ponrémy, également connu sous le nom complet de stade municipal Jacques-Ponrémy, est un stade de football guadeloupéen situé dans la commune du Moule, dans l'arrondissement de Pointe-à-Pitre.

Le stade sert d'enceinte à domicile aux équipes de football du Club sportif moulien et des Increvables.

Histoire 

Le stade sert plusieurs fois d'étape au Tour cycliste international de la Guadeloupe.

De nombreux événements sportifs locaux se déroulent également dans l'enceinte.

Événements

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Guadeloupe
Vélodrome en Guadeloupe
Stade d'athlétisme en Guadeloupe
Stade portant le nom d'une personnalité
Le Moule